Burg Arnstein steht für folgende Burgen:

in Deutschland:
 Burg Arnstein im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Burg Arnstein (Sachsen) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Burg Arnstein im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, siehe Kloster Arnstein #Burg Arnstein
 Burg Arnstein (Unterfranken), auch Schloss Arnstein oder Amtsschloss Arnstein in Arnstein, Landkreis Main-Spessart in Unterfranken, Bayern 
 Burgstall Arnstein (Weismain) im Landkreis Lichtenfels, Bayern

in Österreich:
 Burgruine Arnstein in Niederösterreich

Siehe auch:
 Schloss Arnstein im Werra-Meißner-Kreis, Hessen